BPF est un sigle qui désigne :
 bonnes pratiques de fabrication, un concept de l'assurance qualité dans l'industrie pharmaceutique en particulier ;
 bon pour francs, une ancienne mention sur les chèques français qui précédait la valeur en chiffres, à l'époque où le franc français était la monnaie officielle ;
 En électronique :
 Band-pass filter (en français, filtre passe-bande), un filtre qui laisse passer une bande de fréquence plus ou moins étroite et qui atténue les basses et hautes fréquences ;
 En informatique :
 filtre BPF, un langage permettant de filtrer les paquets échangés sur un réseau en informatique ;
 brevet des provinces françaises, mis en place par la Fédération française de cyclotourisme et consistant à visiter à vélo 6 lieux par département français soit 650 sites choisis par les comités départementaux de cyclotourisme ;
 Buddhist Peace Fellowship (en français, Association bouddhiste pour la paix).
 Brigade de protection des familles, ancienne Brigade de protection des mineurs.
 Botswana Patriotic Front, ou Front patriotique du Botswana, parti politique botswanais.